Plaats in Indonesië
 Pacar (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Pacar (Tirto), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
Personen
 Janko Pačar (1990), een Kroatisch-Zwitsers voetballer
 Johnny Pacar (1981), een Amerikaans acteur